

Persone 
 Pino Rauti – politico e giornalista italiano
 Isabella Rauti – politica italiana

Altro 
 Lista Rauti –  partito politico italiano